El positivismo sexual es un movimiento social que promueve y abraza la sexualidad colocando el  énfasis en el sexo seguro y la importancia del consentimiento. 

El positivismo sexual es definido como «una actitud hacia la sexualidad humana que se refiere a todas las actividades sexuales consentidas como fundamentalmente sanas y placenteras, y alienta el placer sexual y la experimentación». El movimiento pro sexo es un movimiento social y filosófico que defiende estas actitudes. 

Los defensores del movimiento del positivismo sexual promueven la educación sexual y el sexo seguro como parte de su campaña. El movimiento general no hace distinciones morales entre tipos de actividades sexuales, considerando estas decisiones como asuntos de preferencia personal.

Véase también 
 Filosofía de la sexualidad
 Feminismo Pro-Sexo
 Revolución sexual

Referencias 

Sexualidad y sociedad
 
Filosofía de la sexualidad